Estación Central puede referirse a:

 Diversas Estaciones de ferrocarriles:
 Estación Central de Berlín, en Alemania.
 Estación Central de Dresde, en Alemania.
 Estación Central de Fráncfort del Meno, en Alemania.
 Gare Centrale / Centraal Station, Estación Central de Bruselas en Bélgica.
 Estación Central de Santiago, en Chile.
 La Estación Central del Metro de Santiago, aledaña y llamada así en honor a la anteriormente mencionada.